Владимир Васильевич Кравченко: Кравченко, Владимир Васильевич (род. 1957) — украинский историк и историограф.
 Кравченко, Владимир Васильевич (род. 1947) — советский пловец.